Ранчо ел Паломар има више значења:

 Ранчо ел Паломар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Паломар (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику